Tindal is een Nederlands, van oorsprong uit Schotland afkomstig geslacht dat vooral militairen voortbracht en waarvan leden sinds 1815 tot de Nederlandse adel behoorden en dat in 1974 uitstierf.

Geschiedenis 
De stamreeks begint met James (of Jacobus) Tindal die sergeant was in het tweede regiment van de Schotse brigade in Nederlandse dienst en na augustus 1782 overleed. Ook nakomelingen traden in Nederlandse militaire dienst. Zijn kleinzoon was eerst generaal in Franse, later in Nederlandse dienst; hij werd in 1813 door keizer Napoleon verheven tot baron de l'Empire en bij Koninklijk Besluit van 16 september 1815, La FF werd hij verheven in de Nederlandse adel met de titel van baron, overgaande bij eerstgeboorte, met voor de overige nakomelingen het predicaat Jonkheer.

Enkele telgen 
James (of Jacobus) Tindal, sergeant in het tweede regiment van de Schotse brigade in Nederlandse dienst
Daniël (of Donald) Tindal (1738/1739-1819), luitenant-kolonel, commandant van Woerden
Ralph Dundas baron Tindal (1773-1834), luitenant-generaal, commandeur Militaire Willems-Orde
Jkvr. Johanna Geurdina Tindal (1796-1879); trouwde in 1826 met Paul Benoit Suy (1787-1852), majoor
Jhr. James Tindal (1798-?), 2e luitenant
Jkvr. Cornelia Lydia Tindal, (1801-1860); trouwde in 1821 met Georg Albrecht Reut(h)er (1791-1825), majoor Generale Staf; trouwde in 1838 met Henricus van Royen (1788-1859), generaal-majoor cavalerie, provinciaal commandant van Noord-Holland, later van Friesland, adjudant des konings i.b.d.
Daniël baron Tindal (1804-1856), majoor, ordonnansofficier van de prins van Oranje, kamerheer des konings, ridder Militaire Willems-Orde
George August baron Tindal (1805-1880), kapitein ter zee, adjudant des Konings i.b.d.; trouwde in 1834 Louise Caroline Petronella Lamaison (1812-1907), lid van de familie Lamaison van het huis te Heenvliet
Jkvr. Cornelie Tindal (1835-1908); trouwde in 1858 met haar neef Ralph Dundas Hooglandt (1830-1869), koopman, lid fa. Gebrs. Hooglandt, consul-generaal van Zweden en Noorwegen
Jhr. Ralph Tindal (1837-1865), luitenant-ter-zee
George August baron Tindal (1839-1921), luitenant-ter-zee eerste klasse, kamerheer van de koningin, onder meer oprichter van de Koninklijke West-Indische Mail en ridder in de Militaire Willems-Orde; trouwde in 1905 met jkvr. Julie Claire den Tex (1853-1937), lid van de familie Den Tex
Jhr. Leonard Jean Tindal (1807-1881), kolonel, commandant van het regiment Rijdende Artillerie en ridder in de Militaire Willems-Orde
Jkvr. Marie Louise Tindal (1811-1875); trouwde in 1849 met Hendrik Jan Willem Pisuisse (1795-1857), kolonel infanterie, ridder Militaire Willems-Orde
Jhr. Willem Frederik Tindal (1816-1882), majoor cavalerie, kamerheer des konings
Jhr. Leonard Jan Tindal (1845-1866), 2e luitenant cavalerie
Jkvr. Maria Tindal (1849-1932); trouwde in 1871 met Gerard Adriaan Heineken (1841-1893), oprichter en president-directeur van Heineken (brouwerij); trouwde in 1895 met Julius Daniël Alfred Petersen (1853-1904), president-directeur Heineken’s Bierbrouwerij
Jhr. Hendrik Pieter Tindal (1852-1902), kapitein artillerie, ridder Militaire Willems-Orde, oprichter van De Telegraaf
George August baron Tindal (1886-1943), adjunct-secretaris Nederlandse Radio Omroep, laatste mannelijke telg van het adellijke geslacht
Jkvr. Helene Jacqueline Jeanne Marie Tindal (1888-1974), laatste telg van het adellijke geslacht

Nederlands adellijk geslacht